Глэдис Джордж (, урождённая Глэдис Клер Эванс (Gladys Clare Evans),  — ) — американская актриса.

Биография 
Будущая актриса родилась 13 сентября 1900 года в американском городе Паттен, штат Мэн, появившись на свет во время американского турне её отца и матери, британских театральных актёров. Сама Глэдис попала на сцену ещё в раннем детстве и в возрасте трёх лет начала выступать вместе с родителями в водевиле под названием «Троица Клеров». В 1914 году она дебютировала на Бродвее в постановке «Помолвка», а спустя шесть лет впервые появилась на киноэкране в драме «Горячие доллары». Снявшись в начале 1920-х в нескольких немых картинах, Глэдис в 1921 году получила сильные ожоги во время пожара, и, так как актрисе было необходимо время на восстановление, её кинокарьера оборвалась.

В 1922 году она вышла замуж за актёра-неудачника Бена Эрвея и спустя восемь лет развелась с ним. В начале 1930-х Глэдис вновь стала играть на Бродвее — благодаря протекции своего второго супруга, Эдварда Фоулера, с которым сочеталась браком в 1933 году, — а в 1934 году состоялось её возвращение на экран. В том же году она заключила контракт с «MGM». В 1936 году Глэдис снялась в драме «Отвага — второе имя Керри» и за роль в этом фильме была номинировала на премию «Оскар», что стало самым большим достижением актрисы за всю её карьеру.

В период с конца 1930-х по середину 1940-х годов график актрисы был достаточно плотным. Наиболее значительными из её работ были драма 1937 года «Мадам Икс», историческая мелодрама 1938 года «Мария Антуанетта» (актриса исполнила роль мадам Дюбарри, а её партнерами были Норма Ширер, Джон Берримор и Тайрон Пауэр), снятая в 1939 году криминальная драма Рауля Уолша «Судьба солдата в Америке» и фильм-нуар 1941 года «Мальтийский сокол», где Глэдис играла вместе с Хамфри Богартом и Мэри Астор. К тому времени актриса успела развестись с Фаулером и обзавестись третьим мужем — им стал актёр Леонард Пенн.

Далее карьера актрисы, которой было уже за сорок, начала угасать. На экране она появлялась все реже, и все чаще — на второстепенных ролях. В 1944 году она разошлась с Пенном и спустя два года вышла замуж в четвёртый раз, за некоего Кеннета Бредли, однако в 1950 году и этот брак окончился разводом. В начале 1950-х у Глэдис диагностировали рак горла, и 8 декабря 1954 года она скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте пятидесяти четырёх лет.

Фильмография

Номинации 
В 1937 году актриса была номинирована на премию «Оскар» за фильм «Отвага — второе имя Керри».

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»
Киноактрисы США